Хальденванг (Алльгой) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Хальденванг (Швабия) — коммуна в Германии, в земле Бавария.